XIX Международный фестиваль фантастического кино в Авориазе ()  проходил во французских Альпах (Франция) в январе  1991 года.

Жюри
Майкл Чимино (Michael Cimino) – президент  (заменил  Брайана Де Пальму)
Жоржи Амаду (Jorge Amado)
Хельмут Бергер (Helmut Berger)
Патрис Леконт (Patrice Leconte)
Мишель Легран (Michel Legrand)
Лаура Моранте (Laura Morante)
Робер Шарлебуа (Robert Charlebois
Ларри Коэн (Larry Cohen)
Жорж Мустаки (Georges Moustaki)
Пием (Piem)
Франко Росси (Franco Rossi)
Бернар Аллер (Bernard Haller)
Алехандро Ходоровски (Alexandro Jodorowsky)
Натали  Руссель (Nathalie Roussel)
Фолькер Шлёндорф (Volker Schlöndorff)

Лауреаты
 Гран-при по разделу «фантастика»: «Сказки темной стороны: кинофильм» (Tales from the Darkside: The Movie), США, 1990, режиссёр Джон Харрисон
 Гран-при по разделу «странные фильмы»: «Лестница Иакова»  (Jacob's Ladder), США, 1990, режиссёр Эдриан Лайн 
 Специальный  приз жюри по разделу «фантастика»: «Ночное племя» (Nightbreed), США, 1990, режиссёр Клайв Баркер
 Специальный приз жюри по разделу «странные фильмы»: «Крылья славы» (Wings of Fame), Нидерланды, 1990, режиссёр Отакар Воточек
 Приз критики: «Лестница Иакова»  (Jacob's Ladder), США, 1990, режиссёр Эдриан Лайн 
 Приз за лучшие спецэффекты: «Железяки» (Hardware), США, 1990, режиссёр Ричард Стэнли
 Приз «Золотая антенна»: « Белая комната» (White Room) , Франция , США, 1990, режиссёр 
 Приз Совета по звуку и свету (Prix de la C.S.T.): «Белая комната» (White Room) , Франция , США, 1990, режиссёр Патриция Розема
 Приз зрительских симпатий: «Лестница Иакова»  (Jacob's Ladder), США, 1990, режиссёр Эдриан Лайн